

Cinema 
 The Clown – film del 1916 diretto da William C. de Mille
 The Clown – film del 1927 diretto da William James Craft
 The Clown – film del 1931 diretto da Walter Lantz e Bill Nolan
 Il pagliaccio (The Clown) – film del 1953 diretto da Robert Z. Leonard

Musica 
 The Clown – album di Charles Mingus del 1927